Дяпкар — гидроним:

 Дяпкар — левый приток реки Ангаракан в Бурятии.
 Дяпкар — левый приток реки Сутам в Якутии.
 Верхний Дяпкар, Средний Дяпкар и Нижний Дяпкар — левые притоки реки Тыль в Хабаровском крае.